A Chave simples de duplas masculinas do Torneio de Roland Garros de 2015 teve Julien Benneteau  Édouard Roger-Vasselin como defensores do título, porém, Benneteau não jogou devido a uma hérnia e Roger-Vasselin jogou com Guillermo García-López, .

Na final Ivan Dodig e Marcelo Melo, derrotam os irmãos Bob Bryan e Mike Bryan, em difíceis 6–7(5–7), 7–6(7–5), 7–5.

Cabeças-de-chave

 Bob Bryan /  Mike Bryan (Final)
 Vasek Pospisil /  Jack Sock (Quartas-de-finais)
 'Ivan Dodig /  Marcelo Melo (Campeões)
 Marcel Granollers /  Marc López (Primeira Rodada)
 Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (Semi-finais)
 Simone Bolelli /  Fabio Fognini (Semi-finais)
 Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (Quartas-de-finais)
 Alexander Peya /  Bruno Soares (Quartas-de-finais)

<ol start="9">
 Rohan Bopanna /  Florin Mergea ''(Terceira Rodada)
 Daniel Nestor /  Leander Paes ''(Terceira Rodada)
 Jamie Murray /  John Peers ''(Terceira Rodada)
 Pablo Cuevas /  David Marrero ''(Segunda Rodada)
 Marin Draganja /  Henri Kontinen ''(Segunda Rodada)
 Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut ''(Terceira Rodada)
 Guillermo García-López /  Édouard Roger-Vasselin ''(Terceira Rodada)
 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah ''(Primeira Rodada)

Chave Principal

Finais

Metade Superior

Seção 1

Seção 2

Metade Inferior

Seção 3

Seção 4

Ligações externas
 Chaves 

D
Torneio de Roland Garros - Duplas masculinas